

Personnalités 

Villon est le nom de famille de plusieurs personnes.
 Le plus célèbre : le poète François Villon (Moyen Âge, disparu en 1463)
 Guillaume de Villon, tuteur du poète François Villon (vers 1405-1468)
 Eugène Villon, aquarelliste 1879-1951
 Jacques Villon, peintre et graveur cubiste, 1875-1963
 Pierre Villon, résistant (et homme politique) 1901-1980
N.B. : voir aussi : sculpteur Raymond Duchamp-Villon 1876-1918

Communes 

 Villon : commune française, située dans le département de l'Yonne
 Villons-les-Buissons : commune française, située dans le département du Calvados

Numismatique 
 Villon, pièce royale de Touraine

Homonymie
Homonymie de patronyme
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France